Bătălia de la Dorileea se poate referi la următoarele bătălii:
Bătălia de la Dorileea (1097)
Bătălia de la Dorileea (1147)